Le mot Tartuffe ou tartuffe (alors aussi écrit tartufe) peut avoir plusieurs significations :

Nom commun 
En référence au personnage de la pièce de théâtre de Molière, un tartuffe ou un tartufe, mot d'origine italienne, est un être fourbe et hypocrite, qui essaie de tromper sur sa personnalité réelle. Dans son sens vieilli ou littéraire, un tartuffe est un faux dévot.

Titres d’œuvres artistiques 
Tartuffe peut faire référence à :
 Le Tartuffe ou l'Imposteur, une pièce de théâtre de Molière, représentée pour la première fois au château de Versailles le  ;
 Tartuffe, l'adaptation d'Antoine Vitez en 1978 ;
 Tartuffe, un film de Friedrich Wilhelm Murnau sorti en 1926 ;
 Tartuffe, un film de Kirk Browning sorti en 1978 ;
 Le Tartuffe, un film de Gérard Depardieu, sorti en 1984 ;
 Tartuffe, opéra du compositeur américain Kirke Mechem représenté en 1980.

Usage approchant 
 Tartuff, un auteur de bandes dessinées français

Notes et références

Notes

Références